Nazionale di atletica leggera dell'Italia
Nazionale di baseball dell'Italia
Nazionale di beach soccer dell'Italia
Nazionale di calcio a 5 dell'Italia
Nazionale di calcio dell'Italia
Nazionale di ciclismo su strada dell'Italia
Nazionale di curling maschile dell'Italia
Nazionale di curling femminile dell'Italia
Nazionale di floorball dell'Italia
Nazionale di football americano dell'Italia
Nazionale di ginnastica artistica femminile dell'Italia
Nazionale di ginnastica ritmica dell'Italia
Nazionale di hockey su ghiaccio maschile dell'Italia
Nazionale di hockey su ghiaccio femminile dell'Italia
Nazionale di hockey su pista dell'Italia
Nazionale di judo dell'Italia
Nazionale di lacrosse dell'Italia
Nazionale di nuoto dell'Italia
Nazionale di pallacanestro dell'Italia
Nazionale di pallamano maschile dell'Italia 
Nazionale di pallamano femminile dell'Italia
Nazionale di pallanuoto maschile dell'Italia
Nazionale di pallanuoto femminile dell'Italia
Nazionale di pallavolo maschile dell'Italia
Nazionale di pallavolo femminile dell'Italia
Nazionale di pugilato dell'Italia
Nazionale di rugby a 13 dell'Italia
Nazionale di rugby a 15 dell'Italia
Nazionale di scherma dell'Italia
Nazionale di sci alpino dell'Italia
Nazionale di short track dell'Italia
Nazionale di slittino dell'Italia
Nazionale di softball femminile dell'Italia